Кюндингер () — немецкая фамилия. Известные носители — три брата Кюндингера:

 Кюндингер, Август (1827—1895) — немецко-российский скрипач и композитор для скрипки.
 Кюндингер, Канут (1830—1915) — немецкий виолончелист.
 Кюндингер, Рудольф Васильевич (1832—1913) — российский пианист, композитор и педагог немецкого происхождения.